Octavia was de naam van verschillende vrouwen in de Romeinse geschiedenis rond het begin van onze tijdrekening. Zij behoorden allen tot de Julisch-Claudische dynastie.

Octavia Thurina maior, een halfzus van keizer Augustus
Octavia Thurina minor, een volle zus van keizer Augustus, getrouwd met Marcus Antonius
Claudia Octavia, dochter van kleizer Claudius, getrouwd met keizer Nero 

Andere betekenissen:
 Škoda Octavia, een autotype
 Octavia (Nebraska), een plaats in de VS
 Octavia (film), een Britse film uit 2009